Frecăței (Brăila) ;
 Frecăței (Tulcea) ;